Heinrich Meyer peut désigner :
 Heinrich Meyer (1760-1832), un artiste peintre et écrivain d'art suisse ;
 Heinrich Meyer (1904-1978), un missionnaire, théologien et évêque luthérien allemand.